BKH steht für: 
 Bezirkskrankenhaus 
 Britisch Kurzhaar, eine Katzenrasse
 Elektrická lokálna železnica Bratislava–krajinská hranica, eine ehemalige tschechoslowakische Eisenbahngesellschaft
 Braunschweigisches Kunsthandwerk, Publikationsreihe der Braunschweigischen Stiftung
 Bahnhof Berlin-Karlshorst (DS100-Code)

BKL